Zatypota — род мелких перепончатокрылых наездников подсемейства Pimplinae (=Ephialtinae, триба Ephialtini) из семейства Ichneumonidae (Hymenoptera).

Распространение 
Встречаются повсеместно. В Европе 8 видов.

Описание 
Мелкого и среднего размера перепончатокрылые насекомые. Длина переднего крыла около 1 см. Паразитирует на пауках, главным образом на представителях семейства Theridiidae, а также на Araneidae, Linyphiidae и Dictynidae. Личинки наездника развиваются в яйцевых коконах пауков.  в Японии ассоциирован с пауками Linyphiidae,  в Европе ассоциирован с пауками Araneidae, а вид  в Голарктике ассоциирован с пауками Dictynidae, олигофаг Zatypota kauros в Австралии ассоциирован с пауками двух семейств (Theridiidae и Araneidae). Шесть из восьми европейских видов (, , , , , и ) ассоциированы только с пауками из семейства Theridiidae. , ,  и  ассоциированы с пауками рода Theridion, или близких к нему родов (например, Phylloneta, Neottiura). Два других европейских вида ( и ) ассоциированы с пауками с родом Parasteatoda. Два вида Zatypota ( и ), распространённых в Европе ассоциированы с пауками из других семейств пауков (не из Theridiidae).

Классификация 
Включает около 50 видов.

 
 Zatypota alborhombarta (Davis, 1895)
 Zatypota anomala (Holmgren, 1860)
 Zatypota arizonica Townes, 1960
 Zatypota baragi Matsumoto, 2010
 Zatypota bayamensis Fernandez, 2007
 Zatypota bingili Gauld, 1984
 Zatypota bohemani (Holmgren, 1860)
 Zatypota brachycera Matsumoto, 2010
 Zatypota capicola Benoit, 1959
 Zatypota celer Gauld, 1984
 Zatypota chryssophaga Matsumoto, 2010
 Zatypota cingulata Townes, 1960
 Zatypota crassipes Townes, 1960
 Zatypota dandiensis Gauld, 1984
 Zatypota dendrobia Matsumoto, 2010
 Zatypota dichroa (Marshall, 1892)
 Zatypota discolor (Holmgren, 1860)
 Zatypota elegans Matsumoto, 2010
 Zatypota exilis Townes, 1960
 Zatypota favosa Townes, 1960
 Zatypota fonsecai Gauld, 1991
 Zatypota grachilipes Uchida & Momoi
 Zatypota gracilipes Uchida & Momoi, 1958
 Zatypota inexpectata (Seyrig, 1932)
 Zatypota kauros Gauld, 1984
 Zatypota kerstinae Fritzen
 Zatypota luteipes Townes, 1960
 Zatypota maculata Matsumoto & Takasuka, 2010
 Zatypota medranoi Gauld, 1991
 Zatypota mongolica Sedivy, 1971
 Zatypota morsei Gauld, 1991
 Zatypota pallipes Schmiedeknecht, 1888
 Zatypota patellata Townes, 1960
 Zatypota percontatoria (Müller, 1776)
 Zatypota petronae Gauld, 1991
 Zatypota phraxos Gauld, 1984
 Zatypota picticollis (Thomson, 1888)
 Zatypota prima Benoit, 1953
 Zatypota rennefer Gauld, 1984
 Zatypota riverai Gauld, 1991
 Zatypota solanoi Gauld, 1991
 Zatypota stellata Gauld, 1984
 Zatypota sulcata Matsumoto, 2010
 Zatypota takayu Matsumoto & Takasuka, 2010
 Zatypota talamancae Gauld, Ugalde & Hanson, 1998
 Zatypota velata Gauld, 1984
 Zatypota walleyi Townes, 1960
 Zatypota yambar Matsumoto, 2010

Примечания

Литература 
 Townes, H. T. (1969): Genera of Ichneumonidae, Part 1 (Ephialtinae (Pimplinae) , Tryphoninae, Labiinae, Adelognathinae, Xoridinae, Agriotypinae). Memoirs of the American Entomological Institute 11: 1-300.
 Wahl, David (1999): Classification and Systematics of the Ichneumonidae (Hymenoptera).

Ссылки 
 biolib.cz

Pimplinae
Роды перепончатокрылых
Паразиты паукообразных